Рейс 162 может иметь следующие значения:

 Рейс 162 Asiana Airlines
 Рейс 162 Saudia